Raul José Trindade Meireles (; n. 17 martie 1983, Porto) este un jucător portughez de fotbal, care evoluează pentru echipa turcă Fenerbahçe și pentru Echipa națională de fotbal a Portugaliei. A fost crescut la clubul portughez Boavista Porto, iar între 2004 și 2010 a evoluat la FC Porto, alături de care a câștigat patru titluri de campion al Portugaliei.

Statistici

Palmares

Club 
 Liga Portugheză: 2005-06, 2006-07, 2007-08, 2008-09
 Cupa Portugaliei: 2005-06, 2008-09, 2009-10
 Supercupa Portugaliei: 2006, 2009, 2010

Națională 
 Campionatul European de Fotbal sub 17: 2000

Note

Legături externe 

Stats at ForaDeJogo 
PortuGOAL profile

LFC History profile 
ESPN Profile 

Nașteri în 1983
Portughezi în viață
Fotbaliști portughezi
Fotbaliști internaționali portughezi
Mijlocași
Fotbaliști ai FC Liverpool
Fotbaliști ai Chelsea FC
Fotbaliști ai FC Porto
Fotbaliști ai Premier League
Fotbaliști ai Campionatului Mondial de Fotbal 2014
Fotbaliști ai Campionatului Mondial de Fotbal 2010